Brescia steht für:

 Brescia, italienische Stadt
 Provinz Brescia, eine der italienischen Provinzen in der Lombardei

Brescia ist der Familienname oder Herkunftsname folgender Personen:
 Albert von Brescia († 1314), italienischer Dominikaner
 Albertanus von Brescia, italienischer Jurist und Gelehrter 
 Alfonso Brescia (1930–2001), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Antonio da Brescia (Ende 15./Anfang 16. Jhd.), italienischer Künstler
 Arnold von Brescia († 1155), italienischer Mönch und Kirchenreformer
 Domingo Brescia (1866–1939), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Fortunato da Brescia (1701–1754), italienischer Theologe, Franziskaner und Philosoph
 Georgia Brescia (* 1996), italienische Tennisspielerin
 Giovanni Battista Brescia († 1660), italienischer Geistlicher, Bischof von Vicenza

 Leonardo Brescia († 1598), italienischer Maler
 Oliva von Brescia († 117–138), christliche Märtyrin und Heilige
 Rossella Brescia (* 1971), italienische Schauspielerin, Sängerin und Fernsehmoderatorin
 Wilhelm von Brescia (Guglielmo da Brescia; 1250–1326), italienischer Mediziner